Lloc d'Importància Comunitària
 Llengua Interculturalitat i Cohesió, equip d'acollida a Catalunya als centres escolars, anomenat EINA a les Balears
 Abreviatura anglesa del Núvol interestel·lar local